język ndebele południowy używany w Południowej Afryce
 język ndebele północny używany w Zimbabwe